Toeval
 het zonder regel of beleid naar eigen wil handelen: Willekeur (recht)
 gewestelijk: een reglement, zie: markeboek

Zie ook 
 Willekeurige gevolgtrekking